Пендус:

 Пендус (приток Комарицы) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области. 
 Пендус (приток Кочевалы) — река в Российской Федерации, протекает в Вологодской области, Архангельской области.